Хоанг Ван Тхай (, 1 мая 1915 — 2 июля 1986) — вьетнамский коммунистический военный и политический деятель.

Биография 
Родился в северном Вьетнаме. Хоанг вступил в Коммунистическая партию Вьетнама в 1938 году.

Первая Индокитайская война 
Был первым начальником штаба Вьетнамской народной армии и руководителем основных военных сил ДРВ. Хоанг был начальником штаба в битве при Дьенбьенфу. Командовал Армией освобождения Южного Вьетнама.

Вторая Индокитайская война 
Во время Тетского наступления Хоанг был старшим северовьетнамским офицером в армии Северного Вьетнама.

После победы коммунистов в 1975 году против поддерживаемого Соединенными Штатами правительства в Южном Вьетнаме генерал Хоанг был назначен заместителем министра обороны.

Он был членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также членом парламента с 1960 года.

Награды 
 Орден Золотой Звезды (посмертно в 2007 году)
 Орден Хо Ши Мина
 Орден Красного Знамени

Примечания 

Участники Индокитайской войны
Участники войны во Вьетнаме
Кавалеры ордена Красного Знамени
Министры Вьетнама
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся 1 мая
Умершие в 1986 году
Умершие 2 июля
Теоретики герильи